Большие Поляны — деревня в составе Воздвиженского сельсовета в Воскресенском районе Нижегородской области.

География 
Находится у реки Ижма на расстоянии примерно 18 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра поселка  Воскресенское.

История
Деревня основана предположительно в 1910-х годах.  В 1925 году отмечено 964 жителя.

Население 
Постоянное население составляло 182 человек (русские 99%) в 2002 году, 147 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)